Medica ist der Familienname von
 Jack Medica (1914–1985), US-amerikanischer Schwimmer

Medica (von lateinisch medicus „Arzt“) steht für
 Ärztin, Laienärztin bzw. heilkundige Frau, siehe Arzt

MEDICA steht für
 MEDICA, internationale Medizin-Messe in Düsseldorf